Ragbi klub Arena je ragbijski klub iz Pule.

Klub je osnovan 1965. godine.

S vremenom klub je prestao s radom.

2001. godine Ragbi klub Arena Pula ponovno je pokrenut. Uvjeti za ozbiljan rad kluba stvoreni su tek 2010. godine kada je klub počeo djelovati na području grada Pule. 

Klub je trenutačno fokusiran na rad s najmlađim dobnim skupinama (kadetima i mlađim kadetima) i promociju ragbi športa po školama na području grada Pule i Istarske županije.

Vanjske poveznice 

 Službena stranica Ragbi kluba "Arena" Pula 

Arena